Ometz può riferirsi a:

 Ometz, moshav nel centro di Israele
 Ometz, partito politico israeliano defunto